Eryngium parviflorum är en flockblommig växtart som beskrevs av John Sibthorp och James Edward Smith. Eryngium parviflorum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
parviflorum